Salvatore Auria – antifascista e partigiano italiano
 Vincenzo Auria – avvocato, storico e poeta italiano

Pagine correlate 

 Aurea
 D'Auria